Osterstraße steht für:
 U-Bahnhof Osterstraße im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel

Siehe auch: